Оливето-Лукано () — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Матера.

Население составляет 587 человек, плотность населения составляет 19 чел./км². Занимает площадь 31 км². Почтовый индекс — 75010. Телефонный код — 0835.

Покровителем коммуны почитается святой Киприан, празднование 10, 11 и 12 августа.

Ссылки